Чемпионат Азии по борьбе 2017 года проходил 10—14 мая в Нью-Дели (Индия) во Дворце спорта имени Индиры Ганди.

Медалисты

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женская борьба

Общий медальный зачёт

По видам борьбы

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие 255 борцов из 19 стран. В скобках указано число спортсменов, представлявших страну на чемпионате.

  (5)
  (24)
  (16)
  (24)
  (1)
  (2)
  (17)
  (11)
  (9)
  (22)
  (16)
  (1)
  (24)
  (12)
  (10)
  (3)
  (24)
  (10)
  (24)

Примечания

Ссылки 
 Results book
 UWW

2017
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Индии
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Борьба
2017 год в борьбе
Май 2017 года